Waschen steht für:

 etwas mit Wasser reinigen oder säubern, siehe Reinigung (Instandhaltung)
 Säuberung des Körpers, zum Beispiel Hautreinigung, siehe Körperpflege
 Textilien im Wasserbad reinigen, siehe Wäsche
 Bearbeitung von Textilien, um ein bestimmtes Aussehen zu erreichen, siehe Jeans #Waschungen
 Gewinnung von Goldpartikeln aus Flusssedimenten, siehe Goldsucher #Goldwäscher
 illegal erworbenes Geld in den legalen Wirtschaftskreislauf einschleusen, siehe Geldwäsche

Siehe auch:
 Wäsche (Begriffsklärung)
 Waschung